Лада Викторовна Олейник (, родилась 19 марта 1970 года) — белорусский литературовед и критик, кандидат филологических наук (2002).

Биография 
Дочь белорусского советского писателя . Окончила филологический факультет БГУ в 1994 году по специальности «Белорусский и русский языки и литературы». Окончила аспирантуру того же факультета, в 2002 году защитила кандидатскую диссертацию «Творческая индивидуальность Лукаша Калюги: проблема стиля» под руководством доктора филологических наук, профессора Людмилы Синьковой. В настоящее время — доцент кафедры белорусской литературы и культуры филологического факультета БГУ.

Работала в журнале «Полымя» и газете «Літаратура і мастацтва». Занимается историей белорусской литературы XX и XXI века, изучением её места в контексте славянских литератур и белорусской литературной критики. Автор книги «Песочные часы: Литературно-критические статьи, очерки, рецензии, заметки», а также более 60 научных публикаций, ряда рецензий и обзоров в белорусской периодике.

Библиография

Ссылки 
 Профиль на сайте БГУ  
 

Литературоведы Белоруссии
Литературные критики Белоруссии
Выпускники филологического факультета Белорусского государственного университета
Преподаватели Белорусского государственного университета